Татьяна Пассек:
 Пассек, Татьяна Петровна (урождённая Кучина; 1810—1889) — русская писательница, автор мемуаров, жена В. В. Пассека.
 Пассек, Татьяна Сергеевна (1903—1968) — советский археолог, исследователь неолита.